Генерал-Сантос — город в провинции Южный Котабато, на острове Минданао, Филиппины. Расположен на берегу . Население — 529 542 чел. (по переписи 2007 года).

История 
Первые упоминания этого места относятся к XV веку, когда из Аравии в этот район прибыли миссионеры для проповеди ислама. Власть мусульманских правителей продолжалась и при испанском владычестве и прервалась только в конце XIX века, когда Филиппины перешли в руки к американцам.

В 1914 году здесь появились первые христиане. В 1920 году появилась община илоков. В 1938 году обширные угодья и богатые морские ресурсы этих мест привлекли внимание генерал-майора , который в дальнейшем помогал главе Филиппин Мануэлю Кесону в разработке программы поддержки фермеров. Будучи назначенным управлять Южным Котабато, немало сделал для его развития.

В 1939 году Паулино Сантос возглавил первую партию переселенцев, приехавших на берег залива Сарангани. 62 переселенца, большинство из которых были из наиболее индустриально развитого острова Лусон, прибыли в, на тот момент, исключительно сельскохозяйственный край.

В 1948 году округ Байан (как на тот момент называлась эта местность) получил статус самостоятельного муниципалитета и права небольшого города (). Шестью годами позже, в июне 1954 года, Байан был переименован в Генерал-Сантос в честь своего основателя.

В период с 1963 по 1967 гг., при мэре Лусио А. Велайо, наблюдался серьёзный рост экономики города благодаря поддержке и развитию сельскохозяйственной отрасли. 8 июля 1968 года Генерал-Сантос, согласно указу руководства страны, получил статус города ().

География и климат 
Генерал-Сантос расположен на юге острова Минданао, в северной части залива Сарангани. Местность в окрестностях города, в основном, равнинная. Для климата характерно большое количество осадков, что благоприятствует занятию сельским хозяйством.

Экономика 
Одной из главных статей дохода городского бюджета является рыбная ловля. Среди всех видов промысловых рыб больше всего вылавливается тунец. Ещё в 1970 году город получил неофициальное название «тунцовой столицы» Филиппин. В городе расположены 7 заводов, занятых переработкой тунца. Также в окрестностях города выращиваются в большом количестве ананасы, маниока, рис, маис, кокосовые орехи и бананы.

Порт города является одним из самых крупных в стране и самым крупным на юге острова. Через него осуществляется торговля с рядом стран, таких, как, например, Гонконг, Сингапур, Бруней, Япония, США, Австралия, Индонезия, Малайзия, а также с другими странами и регионами мира.

Также в городе есть , выполняющий рейсы в Манилу, Себу и Замбоангу.

Экология и развитие города 
Город является экологически чистым городом, несмотря на наличие промышленных предприятий. Это обстоятельство не раз отмечалось руководством Филиппин; Генерал-Сантос несколько раз становился обладателем различных премий, в том числе, «самый конкурентоспособный город» по версии Азиатского института управления и др.

Власть и административное деление 
Город разделён на 26 районов — барангаев ().

Мэр города — .

Властями города с 2008—2009 гг. осуществляется программы по привлечению инвестиций, развитию системы образования, переподготовки и повышению квалификации кадров, строительству нового жилья, электрификации и др.

Культура 
В городе есть ряд достопримечательностей и памятников архитектуры. Регулярно проводятся различные культурные мероприятия, в том числе, фестиваль Калиланган ().

Города-побратимы 
  , Филиппины
  Себу, Филиппины
  , Филиппины
  , Филиппины
  Кесон-Сити, Филиппины
  Монтеррей, Мексика
  Плейно, Техас, США

Примечания

Ссылки 

Города Филиппин